IntelliCAD — система автоматизированного проектирования, разрабатываемая международным консорциумом IntelliCAD Technology Consortium (ITC).

Целью данного консорциума является разработка DWG-совместимой платформы IntelliCAD. Компании — участники консорциума «надстраивают» и адаптируют платформу, а также занимаются рекламой и продажей системы под собственными торговыми марками. Консорциум тесно сотрудничает с некоммерческой организацией Open Design Alliance, которой была выполнена обратная разработка формата DWG.

Особенности IntelliCAD и систем на её основе 
 Форматы файлов DWG и DXF используются в качестве основного «рабочего» формата файлов
 Полная совместимость с интерфейсом и средствами адаптации AutoCAD: командной строкой, меню, штриховками, шрифтами и т. п.
 Язык разработки пользовательских приложений Lisp полностью совместим с диалектом AutoLISP, используемым в AutoCAD
 В некоторых программах на базе IntelliCAD используются также другие средства разработки приложений, аналогичные VBA и ARX в AutoCAD.

Достоинства систем на базе IntelliCAD 
 Цена. Стоимость продуктов на базе IntelliCAD составляет от 15 % до 40 % стоимости AutoCAD LT (от 10 % до 20 % стоимости полной версии AutoCAD) (Следует отметить, что, в то же время, для тех пользователей, которым необходимо только 2D-проектирование, существуют бесплатные CAD-системы).
 Интерфейс программ на базе IntelliCAD в той или иной степени повторяет интерфейс AutoCAD.
 Совместимость со средствами адаптации и с пользовательскими приложениями, написанными на AutoLISP, существенно облегчает миграцию пользователей AutoCAD.
 По сравнению с AutoCAD LT системы на базе IntelliCAD обладают некоторыми преимуществами (адаптация с помощью встроенных языков программирования (Lisp, VBA), возможность трехмерного моделирования и т. п.).

Недостатки систем на базе IntelliCAD 
 Ограниченная совместимость с оригинальным форматом файлов DWG фирмы Autodesk.
Чаще всего проблемы совместимости возникают в случае, если файл был создан в одном из вертикальных приложений на базе AutoCAD и содержит специфические элементы. Такие же проблемы возникают и с AutoCAD, с собственными вертикальными приложениями если нет objectarx enabler.
Обмениваться данными между AutoCAD и IntelliCAD следует с некоторой осторожностью, если при создание файла использовались вертикальные приложения.

Версии IntelliCAD 
 IntelliCAD 98 (апрель 1998) — первая версия программы, выпущенная компанией Visio Corporation
 IntelliCAD 99 Beta (сентябрь 1999) — выпущен компанией Visio Corporation для создания организации IntelliCAD Technology Consortium
 IntelliCAD 2000 (март 2000) — первая рабочая версия программы, выпущенная IntelliCAD Technology Consortium
 IntelliCAD 2001 (май 2001) — сделан ряд улучшений, добавлены новые возможности, такие как поддержка типов линий AutoCAD и др.
 IntelliCAD 2001 v3.3 (июль 2002) — добавлена поддержка Windows XP
 IntelliCAD 4 (март 2003) — Сделан ряд улучшений, добавлены новые возможности
 IntelliCAD 5 (октябрь 2004)- добавлена поддержка формата файлов DWG 2004
 IntelliCAD 5.1 (январь 2005) — очередной релиз, внесены незначительные изменения
 IntelliCAD 6.0 (май 2005) — добавлены новые возможности, такие как поддержка таблицы стилей печати AutoCAD и др.
 IntelliCAD 6.1 (сентябрь 2005) сделан ряд улучшений, добавлены новые возможности, например улучшено качество рендеринга
 IntelliCAD 6.2 (апрель 2006) — добавлена поддержка True Color, сделан ряд улучшений
 IntelliCAD 6.3 (март 2007) — добавлена поддержка формата файлов DWG 2007
 IntelliCAD 6.4 (август 2007) — улучшена поддержка формата файлов DWG 2007 (добавлена поддержка специфических объектов AutoCAD 2008)
 IntelliCAD 6.5 (июль 2008) — улучшена производительность, расширена поддержка файлов изображений, добавлена проверка орфографии, локализация интерфейса (10 языков кроме английского).
 IntelliCAD 6.6 (октябрь 2009) — первый предварительный релиз версии 6.6. Содержит многочисленные исправления ошибок.

Ожидается, что версия 6.6 будет последней из линейки 6.х.

IntelliCAD 7 
В настоящее ведётся разработка IntelliCAD 7.x с полностью переработанной архитектурой.
 9 февраля 2010 года выпущена вторая бета-версия.
 23 марта 2011 года выпущена третья бета-версия.
 10 июня 2011 года выпущен IntelliCAD 7.0.

IntelliCAD 8 
13 июня 2014 года Intellicad выпустила 64-разрядные и 32-разрядные версии IntelliCAD 8.0, которые позволяют открывать, сохранять и создавать файлы *.dwg, включая последний формат файлов 2014 г. Новые функции включают состояния слоев, фильтры слоев с поиском, прозрачность слоев и замораживание окон, пользовательские файлы menu.cui, быстрый выбор элементов, трехмерные орбиты, дополнительные параметры сетки, импорт файлов Collada (.dae), сжатое растровое изображение, сжатое MrSID MG4, и многое другое. 

IntelliCAD 8.0 включает в себя несколько усовершенствований API, в том числе обновления Teigha® Open Design Alliance (ODA) версии 3.9.1 и поддержку VBA 7.1. 

Члены ITC теперь имеют доступ к исходному коду для расширенных компонентов рендеринга и обработки изображений.

IntelliCAD 9 
IntelliCAD 9.0  это версия, которая включает в себя множество новых функций и улучшений, включая встроенную поддержку открытия, редактирования и сохранения файлов *.dwg 2018.

IntelliCAD 9.0 повышает производительность во многих областях, с наиболее заметным увеличением скорости при сохранении файлов. Теперь только изменения сохраняются в файлы *.dwg, что обеспечивает исключительную скорость, особенно для больших файлов *.dwg, которые содержат только несколько изменений. Некоторые проблемы, связанные с запуском IntelliCAD в Fall Creators 2017 Microsoft® Windows® 10, также были исправлены. Новые функции можно найти практически в каждой области IntelliCAD. Отобразите механические элементы, прикрепите файлы облаков точек *.rcp /*.rcs и экспортируйте их в .pdf, используя гораздо больше параметров, чем раньше. Нарисуйте строительные линии. Рисуйте и изменяйте трехмерные сетки с помощью нового инструмента Facet Modeler для легких трехмерных рисунков. Используйте камеру для просмотра рисунков. Добавить столбцы в многострочный текст. Используйте новые экспресс-инструменты для блоков, внешних ссылок, текста и редактирования. Сбросьте размерный текст и переназначите размерный текст. И многое другое

Для версий продуктов IntelliCAD, которые работают с файлами BIM, пользователи теперь могут прикреплять файлы *.rvt /*.rfa; снимать, разбирать и контролировать отображение категорий, подсказок и представлений в прикрепленных файлах *.rvt /*.rfa; импортировать .ifc файлы как архитектурные элементы; Вы также можете нарисовать элементы AEC, такие как стены, окна, двери, проемы и плиты. Были представлены новые интерфейсные инструменты и средства, такие как полноэкранное меню запуска, с предварительным просмотром файлов, полноэкранный режим, новый инструмент - палитра инструментов.

На настоящее время последней версией программы является IntelliCAD 9.2A.

IntelliCAD на российском рынке САПР 
Количество продуктов на базе IntelliCAD весьма велико. Здесь перечислены системы, активно продвигаемые на российском рынке.
ActCAD - ActCAD LLC USA разрабатывает программное обеспечение 2D / 3D CAD с функциями BIM на основе новейшего процессора IntelliCAD 9.2A. Отличное соотношение цены и качества. Русскоязычный интерфейс (75%)
BtoCAD — система автоматизированного проектирования, поддерживающая порядка 85% функций AutoCAD. Продукт не разрабатывался с 2009 года.
 CADian — 2D&3D система автоматизированного проектирования на базе IntelliCAD. Более 30 модулей. Компания CADianGlobal Ltd. (Корея)
Carlson Software — программы для горного дела, изысканий, проектирования объектов инфраструктуры на базе IntelliCAD.
 InfrasoftCAD — Российская 2- и 3-мерная САПР.
 — быстрая и стабильная платформа САПР из Китая. Возможность интеграции российских приложений. GstarCAD больше не является членом ITC. В 2016 и 2019 годах ITC подала в суд на Gstar за нарушение прав интеллектуальной собственности.
 — Итальянская САПР. Примечательна наличием бесплатной версии ProgeCAD Smart! (для некоммерческого использования). Бесплатная версия для некоммерческого использования.
 — 2- и 3-мерная САПР компании ZwCAD Software Co., Ltd (Китай).

Примечания

Ссылки 
 
 Список участников Международного Консорциума IntelliCAD®
4M CAD
ActCAD
ActCAD Польша - Русскоязычный сайт польского дистрибьютора
ArCADiasoft
 BtoCAD
 CADian
Carlson Software
CMS IntelliCAD
INTERsoft
InfrasoftCAD
MicroSurvey CAD
ProgeCAD
TrueCAD
TrueCAD Польша 
 ZWCAD
Open Design Alliance
 DWGseries — free Intellicad-based tools from SolidWorks Corporation
 Возможный спутник AutoCAD — статья на сайте Южно-Российского градостроительного центра.

CAD